Берека — топоним, многозначный термин.

Топоним на Украине 
 Берека — река в Харьковской области, приток Северского Донца.
 Берека — село в Первомайском районе Харьковской области.

Ботаника 
 Берека — другое название деревьев вида рябина глоговина семейства розоцветных.